Борис Комиссаров:
 Комиссаров, Борис Алексеевич (1918—1999) — советский военный деятель, генерал-полковник, заместитель министра оборонной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Комиссаров, Борис Николаевич (1939—2021) — российский историк.